Příjmení Jordán nosí více významných osobností:

 Károly Jordán (slovensky Karol Jordán; 1871–1959) – maďarský horolezec, matematik
 Michal Jordán (* 1991) – český hokejový obránce
 Věra Jordánová (1928–2022) – česká herečka a televizní režisérka
 Zdeňka Jordánová (* 1956) – česká spisovatelka